Un anello vibrante è uno stimolatore erotico composto da una parte vibrante montata su un anello leggermente elastico, che va indossato dall'uomo alla base del pene durante la penetrazione sessuale per provocare una stimolazione diretta del clitoride della partner femminile, in modo da accrescerne l'eccitazione e facilitarne l'orgasmo. L'orientamento della parte vibrante varia a seconda delle posizioni sessuali adottate, in quanto esso deve trovarsi rivolto verso il clitoride.

Nel 2006 la casa produttrice di profilattici Durex ha realizzato un anello vibrante usa e getta, pertanto di costo particolarmente ridotto e destinato a un più ampio consumo. Il lancio pubblicitario di questo prodotto ha suscitato notevole scalpore, mediante spot commerciali i quali mostravano esplicitamente l'anello vibrante come tipico oggetto di un romantico regalo di coppia (in sostituzione del tipico anello di fidanzamento), durante una cena fra due innamorati. In questo caso la durata massima della vibrazione è di 20 minuti.

Voci correlate 
Vibratore

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Oggettistica sessuale
Anelli